Depauw ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Depauw (1903–1981), belgischer Radrennfahrer
 Valère Depauw (1912–1994), belgischer Schriftsteller und flämischer Nationalist